Гео́ргий Николаевич Петро́в:
 Петров, Георгий Николаевич (1899—1977) — российский электротехник.
 Петров, Георгий Николаевич (1888—1960) — белорусский советский дирижёр и хормейстер. Заслуженный артист Казахской ССР, заслуженный деятель искусств БССР.